Эскадренные миноносцы типа V-140 — тип эскадренных миноносцев, заказанный к строительству Военно-морским флотом Германии в период Первой мировой войны. Всего был построен 1 эсминец этого типа, ещё 3 не были достроены и были разобраны в разной степени готовности (от 40 до 65 %).

Энергетическая установка 
На кораблях типа в качестве ГЭУ была установлена паротурбинная ЭУ мощностью 24 500 л. с., состоящая из 2 турбин и 1 военно-морского нефтяного котла и 2 военно-морских нефтяных двухсторонних котлов. Максимальные запасы топлива на эсминцах типа составляли 298 тонн нефти.

Вооружение 
Миноносцы вооружались 3х1 105-мм орудиями. Торпедное вооружение эсминцев состояло из 6 500-мм торпедных аппаратов и 24 мин заграждения.

Список миноносцев типа

Литература 
 

Эскадренные миноносцы Германии
Эскадренные миноносцы по типам
Эскадренные миноносцы с паротурбинной энергетической установкой
Эскадренные миноносцы Первой мировой войны